Œuvres scientifiques de Jean Perrin est le nom du recueil de 408 pages publié en 1950 par les Éditions du CNRS et regroupant un certain nombre des travaux scientifiques du physicien Jean Perrin.

Présentation 
Il fait partie d'une collection dans laquelle on peut trouver aussi entre autres les œuvres de Paul Langevin et celles d'Émile Borel. Le recueil étant assez dense, on peut y retrouver un grand nombre des publications de l'auteur mais ce livre n'étant pas exhaustif, on trouvera au début et à la fin de l'ouvrage une liste des œuvres de l'auteur qui ne s'y trouvent pas. Le recueil est relié et peut encore se trouver à l'état neuf actuellement mais peut être trouvé plus facilement en livre d'occasion. Il n'a pas été réédité récemment. Ci-dessous se trouvent une description de la table des matières du livre ainsi que le parcours de l'auteur et l'avertissement qui fait office d'introduction, publié par son fils, le physicien Francis Perrin.

Avertissement, par Francis Perrin 

"Ce livre, destiné à rendre aisément accessible l'ensemble de l'œuvre scientifique de Jean Perrin contient la reproduction de ses notes, articles ou mémoires principaux, choisis de façon à donner une expression complète de cette œuvre en évitant autant que possible les répétitions. Pour connaître toute la part prise par Jean Perrin au mouvement des idées scientifiques du début du vingtième siècle, il faut aussi lire son livre «Les Atomes», qui a marqué le triomphe définitif de la conception atomique de la matière, ainsi que les quelques livres dans lesquels il a exposé de façon originale les fondements de la Physique. Les deux textes très brefs qui terminent ce livre ont été ajoutés aux écrits proprement scientifique pour rappeler que la contribution de Jean Perrin au progrès de la Science n'a pas été seulement son œuvre créatrice personnelle, mais qu'elle a comporté aussi une ardente action en faveur du développement de la recherche scientifique, action couronnée par les grandes créations du Palais de la Découverte et du Centre National de la Recherche Scientifique. Mais ses autres écrits d'ordre général, exprimant sa pensée philosophique, ses convictions ou ses aspirations, n'ont pas été reproduits ici, car ils sont déjà rassemblés dans le livre "La Science et l'Espérance", dont les préfaces, écrites par Louis de Broglie et par Léon Blum évoquent la vie et la personnalité de Jean Perrin." 

Francis Perrin.

Bibliographie 

I.

Notes et mémoires scientifiques.
 
Rayons cathodiques et rayons X. 

 1. Nouvelles propriétés des rayons cathodiques (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 121, 1895, ).  
 2. Quelques propriétés des rayons de Röntgen (Comptes-rendus, 122, 1896, ). 
 3. Recherches expérimentales sur les rayons de Röntgen (Revue générale des Sciences, 7, 1896, ). 
 4. Sur les rayons X (Bulletin de la Société internationale des Électriciens, 13, 1896, ). 
 5. Origine des rayons de Röntgen (Comptes-rendus, 122, 1896, ). 
 6. Rayons cathodiques, rayons X et radiations analogues (Conférence à la séance annuelle de la Société de Physique et Bulletin, 1896, ). 
 7. Mécanisme de la décharge par les rayons de Röntgen (Éclairage électrique, 7, 1896, , et Journal de Physique, 6, 1896, ). 
 8. Rôle du diélectrique dans la décharge par les rayons de Röntgen (Comptes-rendus, 123, 1896, ). 
 9. Décharge des corps électrisés par les rayons de Röntgen (Bulletin de la Société internationale des Électriciens, 13, 1896, ). 
 10. Décharge par les rayons de Röntgen, influence de la pression et de la température (Comptes-rendus, 123, 1896, ). 
 11. Décharge par les rayons de Röntgen, Rôle des surfaces frappées (Comptes-rendus, 124, 1897, ). 
 12. Décharge par les rayons de Röntgen, Effet métal (Journal de Physique, 6, 1897, ). 
 13. Application des rayons de Röntgen à la mesure des forces électromotrices de contact (Comptes-rendus, 124, 1897, ).
 14. Rayons cathodiques et rayons de Röntgen (Thèse de Doctorat, Paris,  et Annales de Chimie et de Physique, 11, 1897, ). 
 15. Décharge par les rayons de Röntgen, Effet secondaire (Comptes-rendus, 126, 1898, ). 
 16. Électrisation des rayons cathodiques et ionisation due aux rayons X (dans Ions, Électrons, Corpuscules, publié par la Société de Physique, 1905, ). 

Thermodynamique et chimie physique.  

 17. Osmose et parois semi-perméables (Congrès international de Physique, 1, , Gauthier-Villars, Paris, 1900). 
 18. Les limites de l'état cristallin (Revue générale des Sciences, 11, 1900, ). 
 19. Le principe d'équivalence et la notion d'énergie (Revue de Métaphysique et de Morale, 1903, ). 
 20. Le contenu essentiel des principes de la Thermodynamique (Bulletin de la Société de Philosophie, 6, 1906, ). 
 21. Le transport des ions et l'existence des hydrates (Bulletin de la Société de Physique, 1907, ). 
 22. Sur la prétendue anomalie des vitesses de cristallisation (Bulletin de la Société de Physique, 1909, ). 
 23. Production de champs magnétiques intenses au moyen de bobines sans fer (Bulletin de la Société de Physique, 1907, ). 
 24. La Chimie physique ( dans De la méthode dans les sciences,  série, Alcan, Paris, 1911). 

Electrisation de contact. 

 25. Conditions qui déterminent le sens et la grandeur de l'électrisation par contact (Comptes-rendus, 136, 1903, , et Bulletin de la Société de Physique, 1903, ). 
 26. Électrisation par contact [II] (Comptes-rendus, 136, 1903, ). 
 27. Électrisation par contact [III] (Comptes-rendus, 137, 1903, ). 
 28. Électrisation par contact [IV] et théorie des solutions colloïdales (Comptes-rendus, 137. 1903, ). 
 29. Mécanisme de l'électrisation de contact et solutions colloïdales (Journal de Chimie physique, 2, 1904, , et 3, 1905, ). 
 30. Le phénomène de Bose-Guillaume et l'électrisation de contact (Comptes-rendus, 14i 1908, ). 
 31. L'électrisation superficielle en milieu liquide (Nuovo cimento, 14, 1937, ). 

Atomistique. 

 32. Les hypothèses moléculaires (Conférence aux Amis de l'Université de Paris, , et Revue scientifique, 15, 1901, ). 
 33. La discontinuité de la matière (Revue du Mois, 1906, ). 
 34. L'agitation moléculaire et le mouvement brownien (Comptes-rendus, 146, 1908, ). 
 35. La loi de Stokes et le mouvement brownien (Comptes-rendus, 147, 1908, ). 
 36. L'origine du mouvement brownien (Comptes-rendus, 147, 1908, ). 
 37. Grandeur des molécules et charge de l'électron (Comptes-rendus, 147, 1908, ). 
 38. Peut-on peser un atome avec précision? (Revue du Mois, 6, 1908, ), traduit en allemand (Zeitschrift für Elektrochemie, 1909, ). 
 39. Mouvement brownien et molécules (Conférence faite à la séance annuelle de la Société de Physique, ; Journal de Chimie physique, 8, 1909, , et Journal de Physique, 1910). 
 40. Mouvement brownien et constantes moléculaires (Comptes-rendus, 149, 1909, ). 
 41. Le mouvement brownien de rotation (Comptes-rendus, 149, 1909, ). 
 42. Mouvement brownien et réalité moléculaire (Annales de Chimie et de Physique,  série, 18, 1909, ). Traduit en anglais par Frederick Soddy (Brownian movement and molecular reality, Taylor et Francis, Londres, 1910), et en allemand (Kolloidchemische Beihefte, 1, 1910, p. 221). 
 43. Mouvement brownien et grandeurs moléculaires (Le Radium, 6, 1909, ). Traduit en allemand (Physikalische Zeitschrift, 1910, ). 
 44. Molécules (Conférence à l'École supérieure de Télégraphie, Lumière électrique, 10, 1910, ). 
 45. Remarques au sujet de la centrifugation (Bulletin de la Société de Physique, 1910, ). 
 46. Le mouvement brownien (Conférence à la Royal Institution, Londres, ). 
 47. La réalité des molécules (Conférence aux Amis de l'Université de Paris, , et Revue scientifique, 1911). 
 48. Les déterminations des grandeurs moléculaires (Comptes-rendus, 152, 1911, ). 
 49. Les grandeurs moléculaires [nouvelles mesures] (Comptes-rendus, 152, 1911, ). 
 50. L'agitation moléculaire dans les fluides visqueux (Comptes-rendus, 152, 1911, ). 
 51. La réalité moléculaire ( du volume Les idées modernes sur la constitution de la matière, publié par la Société de Physique, Gauthier-Villars, Paris, 1913). 
 52. Les preuves de la réalité moléculaire (étude spéciale des émulsions), Rapport au Conseil Solvay, Bruxelles,  ( de La Théorie du rayonnement et les quanta, Gauthier-Villars, Paris, 1912). 
 53. Observations sur les lames minces (Conférence à la séance annuelle de la Société suisse de Physique, et à la Société de Chimie physique à Paris, ). 
 54. Compressibilité osmotique des émulsions considérées comme fluides à molécules visibles (Comptes-rendus, 158, 1914, ). 
 55. Les fluides à molécules visibles (Quatre conférences, Université de Londres, ). 
 56. La stratification des lames liquides (Annales de Physique, 10, , 1918). 
 57. Pellicules monomoléculaires (Kolloid Zeitschrift, 51, 1930, ). 
 58. La structure discontinue de la matière (Conférence Nobel, Stockholm, , Annales de l'Université de Paris, 2, 1027, ). 

Acoustique.  

 59. Récepteurs acoustiques (Revue d'acoustique, 1, 1932, ). 

Fluorescence et radiochimie

 60. La Fluorescence (Annales de Physique, 10, 1918, ). 
 61. Matière et lumière (Annales de Physique, 11, 1919, ). 
 62. Atomes et lumière (Revue du Mois, 21, 1920, ). 
 63. Radiation and Chemistry (Transactions of the Faraday Society, 17, 1922, ). 
 64. Observation sur la fluorescence (Comptes-rendus, 117, 1923, ). 
 65. Radiochimie de la fluorescence (Comptes-rendus, 117, 1923,  et ). 
 66. Lumière et réactions chimiques (Rapport au  Conseil de chimie Solvay, Bruxelles, 1925, pages 322-398 de Structure et activité chimique, Gauthier-Villars, Paris, 1926). 
 67. Fluorescence et lois générales relatives aux vitesses de réaction (en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 178, 1924, ). 
 68. Parallélisme entre le pouvoir fluorescent et la vitesse de réaction (en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 183, 1926, ). 
 69. Fluorescence et induction moléculaire par résonance (Comptes-rendus, 184, 1927, ). 
 70. Rôle de l'induction moléculaire dans l'activation par choc (en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 184, 1927, ). 
 71. Valence et composés d'addition (Comptes-rendus, 185, 1927, ). 
 72. Vitesse des réactions photochimiques (en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 187, 1928, ). 
 73. Détermination du rôle de la lumière dans les réactions chimiques thermiques (Comptes-rendus, 187, 1928, ). 
 74. Fluorescence sensibilisée en milieu liquide (transfert d'activation par induction moléculaire) [en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 189, 1929, ). 
 75. Activation et désactivation par induction moléculaire (en collaboration avec Francis Perrin, rapport à la réunion internationale de Chimie physique, Paris 1928,  de Activation et structure des molécules, Les presses universitaires de France, Paris, 1929). 
 76. L'induction moléculaire (pages 349-360 du Livre jubilaire de Marcel Brillouin, Gauthier-Villars, Paris, 1935). 
 77. L'induction moléculaire (Acta Physica Polonica, 5, 1936, ). 

Physique nucléaire et astrophysique. 

 78. L'origine de la chaleur solaire (Scientia, 1921, ). 
 79. La chaleur solaire (Vient de paraître, 3, 1923, n 23, ). 
 80. La séparation des isotopes (en collaboration avec Georges Urbain, rapport au  Conseil de Chimie Solvay, Bruxelles, 1922, pages 70-83 de Cinq questions d'actualités, Gauthier-Villars, Paris, 1925). 
 81. Remarques au sujet des neutrons (Comptes-rendus, 197, 1933, ). 
 82. L'âge de l'Univers (Comptes-rendus, 213, 1941, ). 

Discussions et enseignement. 

 83. Les rayons N existent-ils? (Revue Scientifique, 2, 1904, ). 
 84. À propos de l'Évolution des Forces (Revue du Mois, 4, 1907,  et ). 
 85. Remarque sur la théorie de la balance (Revue de l'Enseignement des Sciences, 2, 1908, ). 
 86. Les progrès récents de la Physique (La Technique Moderne, 15, 1923, ). 
 87. Lumière et matière (La Science et la Vie, 26, 1924, ). 
 88. La Science pure et le cinématographe (Le Cinéma chez soi, numéro 9, 1927, ). 
 
II.

EXPOSÉS ET DISCOURS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL  
 
 89. Induction et Intuition (Revue du mois, 8, 1909, ). 
 90. La question des études secondaires (Revue pédagogique, 59, 1911, ). 
 91. Le Merveilleux scientifique (La Vie, 1912, ). 
 92. La Recherche scientifique (Opera, , cérémonie en l'honneur de Marie Curie).  
 93. Pierre Curie et la découverte du radium (Grand amphithéâtre de la Sorbonne, , Vient de paraître, 4, 1924, ). 
 94. Herbert George Wells (Bulletin de l'Association France-Grande-Bretagne, numéro 65, 1927, ). 
 95. La Recherche scientifique (Société de l'Enseignement professionnel du Rhône, distribution des prix, 1930, Compte-rendu, , Lyon, 1931). 
 96. L'Astronomie libératrice de la raison humaine (préface au livre L'Architecture de l'Univers de Paul Couderc, Gauthier-Villars, Paris, 1930). 
 97. Sadi Carnot (Institut, 1932, 8, ).  
 98. Paul Painlevé (Institut, 1934, 16). 
 99. Edmond de Rothschild et l'Institut de biologie physico-chimique, 1935, . 
 100. Ampère (Centenaire, 1936). 
 101. Discours à l'Académie des Sciences (Institut, 1936, 28). 
 102. Le Chatelier (Institut, 1937, 11, ). 
 103. Charcot (Discours prononcé aux funérailles nationales, le , Paris, 1937, ). 
 104. La libération de l'Homme par la Science (Les Cahiers de Radio-Paris, 7, 1936, ). 
 105. La Science et la Paix (Journal des Instituteurs, 82, 1936, ). 
 106. Libération de l'Humanité par la Science (Les Cahiers rationalistes, numéro 46, 1936, ). 
 107. La Science libérera l'Homme (Le Petit Journal, ). 
 108. Le Congrès du Palais de la Découverte (Exposition internationale de Paris, 1937, Bulletin des Congrès, numéro 26, ). 
 109. Propriétés essentielles et structure fine de la matière au Palais de la Découverte (Les Cahiers de Radio-Paris, 8, 1937, ). 
 110. La Science et l'avenir de l'humanité (Les Cahiers de Radio-Paris, 9, 1938, ). 
 111. La Science française (Les Cahiers de Radio-Paris, 10, 1939, ). 
 112. Science, guerre et liberté (Les Cahiers de Radio-Paris, 10, 1939, ). 
 113. Unchanging French Spirit (Free world, 2, New-York, , ). 

III. 

LIVRES ET BROCHURES 

 LES PRINCIPES (exposé de Thermodynamique) [300 pages, Gauthier-Villars, Paris 1903]. Traduit en espagnol. 

 LES ATOMES (300 pages, Paris, 1913, 1921, 1924, 1936, 1939 et les Presses Universitaires de France, Paris, 1948). Traduit en anglais, en allemand, en polonais, en russe, en serbe, en japonais. 

 LES PRINCIPES DE LA PHYSIQUE (530 pages, Albin Michel, Paris, 1930, 1946). 

 LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (25 pages, Actualités scientifiques et industrielles, numéro 58, Hermann, Paris, 1933). 

 GRAINS DE MATIERE ET GRAINS DE LUMIERE (160 pages, Actualités scientifiques et industrielles numéros 190, 191, 192, 193, Hermann, Paris, 1935). 

 A LA SURFACE DES CHOSES (580 pages, Actualités scientifiques et industrielles 864, 876, 877, 878, 879, 892, 893, 905, Hermann, Paris, 1940-1944). 
 I. Espace et Temps. 
 II. Lumière. 
 III. Relativité. 
 IV. Force et Travail. 
 V. Masse et Gravitation. 
 VI. Énergie. 
 VII. Évolution. 
 VIII. Électricité. 

 L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN FRANCE (50 pages, Hermann, Paris, 1938). 

 POUR LA LIBÉRATION (32 pages, Didier, New-York, 1942).

 LA SCIENCE ET L'ESPERANCE (250 pages, Les Presses Universitaires de France, Paris, 1948).

Table des matières 

INTRODUCTION 

 Bibliographie
 Notes et mémoires scientifiques
 Exposés et discours de caractère général
 Livres
 Fonctions et titres de Jean Perrin

RAYONS CATHODIQUES ET RAYONS X 

 Nouvelles propriétés des rayons cathodiques
 Quelques propriétés des rayons de Röntgen 
 Rayons cathodiques et rayons de Röntgen
 Bayons cathodiques  
 Électrisation  
 Action d'un champ électrique 
 Conséquences théoriques  
 Rayons de Röntgen  
 Décharge des corps électrisés 
 Effets gaz  
 Effet métal 
 Application des rayons de Röntgen à la mesure des forces électromotrices de contact  
 Décharge par les rayons de Röntgen 
 Effet secondaire

ÉNERGÉTIQUE 

 Le contenu essentiel des principes de la Thermodynamique  

COUCHES ÉLECTRIQUES LIQUIDES 

 Mécanisme de l'électrisation de contact et solutions colloïdales 
 Couche double, osmose électrique et phénomènes connexes  
 Règles d'électrisation   
 Mode opératoire
 Influence des acides et des bases monovalentes  
 Règles d'action des ions 
 Règles d'action des ions polyvalents     
 Applications aux solutions colloïdales 
 Structure et propriétés des solutions colloïdales
 Coagulation 
 Stabilité et électrisation des granules
 Mélange des colloïdes    
 La matière vivante 
 Le phénomène de Bose-Guillaume et l'électrisation de contact 
 L'électrisation superficielle en milieu liquide  

ATOMISTIQUE. 

 Hypothèse de la structure nucléo-planétaire des atomes 
 L'agitation moléculaire et le mouvement brownien 
 Mouvement brownien et réalité moléculaire
 Le mouvement brownien et l'hypothèse des molécules  
 Caractères généraux du mouvement brownien
 Explication par l'agitation moléculaire 
 Les atomes
 Constante d'Avogadro   
 L'atome d'électricité   
 Théorie cinétique des gaz
 Évaluation de la constante d'Avogrado 
 Équipartition de l'énergie cinétique 
 L'équilibre statistique des émulsions 
 Extension des lois des gaz aux émulsions 
 Réalisation d'émulsions homogènes 
 Densité des grains  
 Dénombrement des grains  
 Rayon des grains  
 Extension de la loi de Stokes  
 Répartition en hauteur 
 Détermination de la constante d'Avogadro 
 Poids et dimensions des molécules et des atomes  
 Étude quantitative du mouvement brownien  
 Formules d'Einstein  
 Confirmations expérimentales  
 La loi de répartition des déplacements   
 Étude spéciale des très gros grains
 Le mouvement brownien de rotation  
 Autres déterminations des grandeurs moléculaires  
 La diffusion des grosses molécules  
 La mobilité des ions en milieu liquide  
 Le bleu du ciel  
 La charge d'union dans un gaz  
 La charge des gros ions  
 Dénombrement de particules  
 Le rayonnement du corps noir  
 La réalité moléculaire  
 Les grandeurs moléculaires 
 L'agitation moléculaire dans les fluides visqueuses 
 Compressibilité osmotique des émulsions considérées comme des fluides à molécules visibles
 Remarque au sujet de la centrifugation des solutions 
 Pellicules monomoléculaires et lames liquides feuilletées 
 Couches monomoléculaires superficielles
 Lames liquides stratifiées  
 Taches noires des bulles de savon 
 Stratification de lames épaisses  
 Épaisseur des plages  
 Le feuillet élémentaire 

ACOUSTIQUE.

 Récepteurs acoustique  
 Capsules acoustiques 
 Géophones  
 Plaques amplificatrices 
 Platyphones  
 Cornets acoustiques 
 Myriaphones  
 Le sens de la direction du son  
 Loi de sensibilité de l'oreille  

FLUORESCENCE ET RADIOCHIMIE. 

 La fluorescence des solutions 
 Destruction des corps fluorescents par la lumière 
 L'optimum de fluorescence 
 Pouvoir fluorescent limite aux grandes dilutions 
 Fluorescence dans les lames ultra-minces  
 Lumière et réactions chimiques  
 Métamorphoses moléculaires 
 Équilibre chimique 
 Vitesse de réaction 
 Molécules actives
 Loi d'Arrhénius 
 Absorption et émission de quanta 
 Équivalence entre lumière et chocs 
 Le rayonnement isotherme
 Absorption de lumière 
 Émission spontanée et provoquée 
 Loi de Planck 
 Quantum d'énergie
 Lumière active et loi d'Arrhénius
 Luminescence 
 Photochimie     
 Réactions élémentaires 
 Association et dissociation  
 Équation générale de la réaction chimique 
 Fluorescence et induction moléculaire 
 Activation et désactivation 
 Fluorescence
 La concentration optimum 
 Variation du pouvoir fluorescent avec la concentration
 Induction mutuelle entre molécules isochrones
 Décroissance exponentielle du pouvoir fluorescent  
 Vie moyenne dans l'état critique  
 Radiochimie     
 Couleur des composés d'addition  
 Luminescences chimiques  
 Phosphorescence  
 Activité chimique des corps fluorescents  
 Action de la température sur une réaction photochimique
 Parallélisme entre le pouvoir fluorescent et la vitesse de réaction  
 Rôle de l'induction moléculaire dans l'activation par choc 
 Fluorescence et induction moléculaire par résonance
 Vitesses des réactions photochimiques
 Détermination du rôle de la lumière dans les réactions chimiques thermiques
 Fluorescence sensibilisée en milieu liquide
 L'induction moléculaire 
 Molécules activées 
 Origine de l'activation
 Équilibre entre matière et radiation 
 Absorption
 Photons
 Fluorescence
 Phosphorescence
 Part de la radiation dans les activations thermiques
 Induction moléculaire
 Induction de résonance
 Induction forcée 
 Valence et composés d'addition

PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET ASTROPHYSIQUE

 L'origine de la chaleur solaire   
 Durée de la vie terrestre
 L'échec des explications chimiques ou mécaniques
 Les isotopes
 La masse de l'énergie
 La condensation d'atomes d'hydrogène en atomes lourds et l'origine de la chaleur solaire
 Capture de l'hélion incident dans les transmutations provoquées
 Remarque au sujet des neutrons
 L'âge de l'Univers

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

 Le Palais de la Découverte
 L'organisation de la recherche scientifique

Références 

 Œuvres scientifiques de Jean Perrin, Éditions du CNRS, Paris, 1950.

Voir aussi 
 Jean Perrin, Les Atomes, Librairie Félix Alcan, Paris, 1913.

Articles connexes

Liens externes 
 L'ouvrage sur le site des éditions du CNRS: Œuvres scientifiques de Jean Perrin.
 L'ouvrage sur le site Google Books: Œuvres scientifiques de Jean Perrin.

Livre de chimie
Livre de physique
Essai français paru en 1950